

Ганнісон — місто, штат Колорадо
 Ганнісон — місто, штат Міссісіпі
 Ганнісон — місто, штат Юта